Léon Joubert (1814-1885), homme politique français ;
 Léon Joubert (1845-1901), homme politique français ;
 Léon Joubert (1851-1928), artiste peintre de l'École de Barbizon.